säkular bezieht sich auf:

 säkular (Astronomie), kleine, langfristige Bahnänderungen von Himmelskörpern
 säkular in der Bedeutung „weltlich“, siehe Säkularisierung #Begriffliches
 säkularistisch, eine Weltanschauung, siehe Säkularismus

Siehe auch:
 säkularisiert (Begriffsklärung)